Мумба — фамилия, распространённая в Африке, в основном в Замбии.

Фамилия 
  (? — 1945) — малавийский политик, первый президент  с октября 1944 по январь 1945 г.
 Мумба, Неверс (род. 1960) — вице-президент Замбии с мая 2003 по октябрь 2004 г.
  (род. 1984) — замбийский бегун.
 Мумба, Роберт Мамбо (род. 1978) — кенийский футболист.
 Мумба, Саманта (род. 1983) — ирландская певица и актриса.

Псевдонимы
  (род. 1956; наст. имя Антуан Кристоф Агбепа Мумба) — конголезский певец, танцор, продюсер и композитор.

Второе имя
 Чанса, Уисдом Мумба (1964—1993) — замбийский футболист.

Прочее 
  — пещера в Танзании.
  — в Мумбаи.

См. также 
 Мумбаи